Гогичаишвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Гогичаишвили, Давид (род. 1986) — грузинский футболист.
 Гогичаишвили, Кахабер Роландович (род. 1968) — советский и грузинский футболист.
 Гогичаишвили, Николай Иванович (1903—1945) — Герой Советского Союза.
 Гогичаишвили, Теймураз (род. 1979) — грузинский футболист.
 Гогичаишвили, Филипп Гаврилович (1872—1950) — экономист, публицист и общественный деятель.